Die Abkürzung UCA steht für verschiedene Universitäten:

 Universität Cádiz in Spanien
 Pontificia Universidad Católica Argentina in Argentinien
 Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción in Paraguay
 Universidad Centroamericana in Managua, Nicaragua
 Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” in San Salvador, El Salvador
 University of Central Arkansas  in den USA
 University of Central Asia in Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan
 Université de Cocody, Elfenbeinküste
 University for the Creative Arts, Kunsthochschule in Maidstone, Kent, England

Die Abkürzung UCA steht außerdem für:
 Under Color Addition im Druckwesen siehe Unbuntaufbau
 Undercover agent, ein verdeckter Ermittler in den USA
 United States of Central America (von 1823 bis 1840), heute Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua 
 Uniting Church in Australia
 Universal Cheerleading Association
 Universalist Church of America (von 1942 bis 1961)
 Urämisch-kalzifizierende Arteriolopathie, eine Stoffwechselkrankheit
 User Composition Archive
 Unicode Collation Algorithm, ein Algorithmus zum Vergleich von Zeichenketten

Uca oder Uça ist der Familienname folgender Person:
 Burak Uça (* 1989), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Feleknas Uca (* 1976), jesidische Kurdin, von 1999 bis 2009 Europaabgeordnete für die PDS bzw. Die Linke

Sonstiges:
 Uca ist eine Bezeichnung für Winkerkrabben
 UCA (Schiff), die Maxi-Yacht von Klaus Murmann aus Kiel
 UCA ist der IATA-Code des Flughafens von Utica (New York), USA

UCA